Willkommen bezeichnet:

 einen Gruß
 eine Fernsehsendung, siehe Willkommen 20xx
 ein Trinkgefäß, siehe Willkomm (Pokal)

steht für:

 Willkommens- und Anerkennungskultur

Siehe auch:
 Willkomm
 Willkomm-Höft